Alfons Verbist (1927-2010), ereburgemeester van Heist-op-den-Berg
 Alfons Verbist (1888-1974), minister van Volksgezondheid en van het Gezin